Aetos (griechisch Αετός /aɛˈtɔs/) hat folgende Bedeutungen:

 eine Gemeinde der griechischen Region Westmakedonien, siehe Aetos (Makedonien)
 eine Gemeinde der griechischen Region Peloponnes, siehe Aetos (Peloponnes)
 ein Berg auf der griechischen Insel Ithaka, siehe Aetos (Berg)
 der antike und mittelalterliche Name einer Stadt im heutigen Bulgarien, siehe Ajtos

Aetos ist der Name folgender Personen:

Aetos I.: Beamter und Priester der Ptolemäer
Aetos III.: dessen Enkel, Beamter und Priester der Ptolemäer